Het Beleg van Venlo in 1632 was een belegering tussen het Staatse en het Spaanse leger tijdens de Tachtigjarige Oorlog en was onderdeel van Frederik Hendriks Veldtocht langs de Maas. Nadat Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje, in 1606 de stad al eens vergeefs had belegerd, besloot zijn halfbroer en opvolger Frederik Hendrik in 1632 nogmaals een poging te wagen.

Voorgeschiedenis
In 1626 waren de Spanjaarden begonnen met de aanleg van de Fossa Sanctae Mariae, wat later bekend werd onder de naam Fossa Eugeniana, die de plaats Rijnberk aan de Rijn moest verbinden met Venlo. Samen met een gepland kanaal van Venlo naar de Schelde wilden de Spanjaarden zo het vervoer over water gaan beheersen, en het Hollands scheepvaartverkeer een gevoelige klap toebrengen. Intussen was de prins vanuit de Mokerheide met een leger van 17.000 man voetvolk en 3.000 ruiters op weg naar Venlo. Daar splitste hij het leger in drie delen. Graaf Ernst Casimir werd naar Roermond gezonden om daar een beleg te slaan, kolonel Wijnbergen werd naar Straelen gezonden.

Beleg
Op 1 juni sloegen de Staatsen het beleg voor Venlo, op de derde dag was men begonnen met het graven van approches waarop de stad capituleerde. De stad ging op 4 juni tegen zeer gunstige voorwaarden over aan de Staatsen.

Nasleep
Alle kerken mochten katholiek blijven, op een na: de Sint-Joriskerk werd aangewezen voor de protestantse diensten. Predikant Johannes Nevius werd aangesteld om de diensten te verzorgen. De katholieken kregen vrije godsdienstuitoefening.

De succesvolle veldtocht langs de Maas betekende een definitief einde voor de aanleg van de Fossa Eugeniana. Samen met Roermond zou Venlo vijf jaar lang grondgebied van de Republiek der Nederlanden blijven, totdat in 1637 de Spanjaarden de stad weer tijdens een nieuw beleg zouden innemen. De Staatsen hadden de vestingwerken aanzienlijk verbeterd, maar de stad werd desalniettemin wederom binnen vier dagen ingenomen. De oorzaak daarvan wordt toegeschreven aan de Staatse luitenant-kolonel Nicolaas van Brederode, die op de derde dag, toen de approches geopend werden, samen met de pastoor naar kardinaal Richelieu ging om de stad over te dragen. Van Brederode werd ter dood veroordeeld wegens dit verraad maar wist naar Keulen te vluchten.

Geschiedenis van Venlo
Venlo 1632
1632
Militaire operatie in de 17e eeuw
Venlo 1632